Diaphorodoris är ett släkte av snäckor. Diaphorodoris ingår i familjen Onchidorididae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nakensnäckor
Diaphorodoris